Сусунайская долина — низменность на Дальнем Востоке России в южной части острова Сахалин.

Рельеф и геологическое строение 
Сусунайская долина расположена в южной части острова Сахалин. Её протяжённость 100 километров. В ширину низменность от 6 километров и до 23. Она тянется от реки Найба и до залива Анива (залив). На востоке низменность ограничена Корсаковским плато и Сусунайским хребтом, а вот на западе она граничит с Западно-Сахалинские горами.

Высоты данной низменности на юге и севере не выше, чем 20 метров над уровнем моря, а на водоразделе бассейнов рек Большой Такой и Сусуя они достигают 60 метров.

Сусунайская долина относится к внутреннему типу. Сусунайская долина является самым населённым местом на острове Сахалин. У подножия горы Большевик, находящейся на территории этой низменности, расположился город Южно-Сахалинск. Так же в пределах Сусунайской долины размещены города Анива и Долинск.

Примечания

Литература 
 

Равнины России
Рельеф Сахалинской области
Низменности России